Пльзень-север () — один из 7 районов Пльзенского края Чешской Республики. Административный центр — город Пльзень (в состав района не входит).

Площадь — 1 286,79 кв. км., население составляет 74 856 человек. В районе насчитывается 98 муниципалитетов, из которых 10 — города.

География 

Расположен на северо-востоке края. В рамках края граничит с районами Пльзень-город и Пльзень-юг на юге, Рокицани на востоке и Тахов на западе. На северо-востоке граничит с районом Раковник Среднечешского края, на севере с устецким районом Лоуни; на северо-западе соседствует с районами Карловы Вары и Хеб Карловарского края.

На севере района находится завальное озеро Одлезельске, возникшее в 1872 году.

Города и население 
Данные на 2009 год:

Средняя плотность — 58,17 чел./км²; 41,46 % населения живёт в городах.

Источники 
 Данные МВД ЧР

Районы Пльзенского края